La Trinité puede referirse a: 

 La Trinité, comuna francesa situada en Alpes Marítimos.
 La Trinité, comuna francesa situada en Eure.
 La Trinité, comuna francesa situada en Mancha.
 La Trinité, comuna francesa situada en Saboya.

 La Trinité, comuna francesa situada en Martinica.

 La Trinité, parroquia de la isla de Jersey.